Mariano Silva puede referirse a:
 Mariano Silva, novelista, filólogo, cuentista, nacido en el año de 1887.
 Mariano Silva (militar), Capitán de Artillería encargado del resguardo de Monterey en 1846.